Příjmení Makowski nosí více osobností:

Mužský tvar
 Mariusz Makowski (1958–2019) – polský historik a muzeolog, předseda Matice Těšínské
 Tadeusz Makowski (1882–1932) – polský malíř
 Tomasz Makowski (* 1970) – polský knihovník a historik
Podobná příjmení
 Lucas Makowsky (* 1987) – kanadský rychlobruslař
 Makovský
Podobné články
 Okres Maków (polsky Powiat makowski) – okres v polském Mazovském vojvodství

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Polská příjmení
Česká příjmení